

Lokalizacje

Niemcy 
 Unterspreewald – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Dahme-Spreewald
 Unterspreewald – urząd w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Dahme-Spreewald
 Unterspreewald – dawny urząd (1992-2012) w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Dahme-Spreewald